Kuglački klub "Visočica" (KK Visočica Gospić; KK Visočica; Visočica Gospić, Visočica, Visoćica) je muški kuglački klub iz Gospića, Ličko-senjska županija.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u 3. hrvatskoj ligi - Zapad - Karlovac-Lika, ligi četvrtog stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu  
KK "Visočica" je u registar udruga uvedena 1997. godine. Klub se pretežno natjecao kao drugoligaš i trećeligaš u hrvatskom ligaškom sustavu.   
Zbog nepostojana odgovarajuće kuglane u Gospiću, klub za ligaške utakmice koristi kuglanu u Otočcu.

Uspjesi

Ekipno 

 2. hrvatska liga 
 doprvak: 1999./2000. (Zapad) 

 3. hrvatska liga 
 prvak: 1998./99. (Zapad) 
 doprvak: 2003./04. (Zapad)

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Gospić

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Visočica 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB VISOČICA 
 zslsz.hr, Zajednica sportova Ličko-senjske županije - Zajednica sportova Grada Gospića 
 slobodnalika.com, KUGLANJE Najviše u Velebit i iz njega! , objavljeno 11. srpnja 2014.

Izvori  
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "VISOČICA" 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB VISOČICA 
 fininfo.hr, KK "VISOČICA" GOSPIĆ 

Visočica
Šport u Gospiću